Punkty karne w ruchu drogowym 
 Rzut karny